Margaretha II van Henegouwen (1311-1356), gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen
 Margaretha van Beieren (1363-1423), echtgenote van hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië
 de heilige Margaretha van Beieren (1372-1434), hertogin van Lotharingen
 Margaretha van Beieren (1456-1501), echtgenote van Filips van de Palts